Lac Fou ou Lac du Fou peuvent se référer à:

Toponymes

Lac Fou, Trois-Rives (municipalité), MRC de Mékinac, Mauricie, Québec. Coordonnées : 47° 00' 12" N; 72° 42' 26" O.
Lac Fou, Lac-Lapeyrère (territoire non organisé), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées : 47° 11' 28" N; 72° 20' 41" O.
Lac Fou, Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées : 46° 31' 03" N; 77° 53' 18" O.
Lac Fou, Senneterre (Ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées : 47° 56' 49" N; 76° 00' 13" O.
Lac Fou, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées : 47° 30' 37" N; 72° 25' 49" O.
Lac Fou, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées : 47° 32' 06" N; 73° 01' 14" O.
Lac Fou, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 48° 45' 48" N; 70° 36' 52" O.
Lac Fou, Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec. Coordonnées : 48° 56' 10" N; 69° 09' O.
Lac Fou (réservoir Gouin), baie rattachée au Lac McSweeney, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées : 48° 36' 27" N; 74° 44' 48" O.
Lac du Fou, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées : 47° 11' 11" N; 73° 16' 06" O.
Lac du Fou, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 49° 16' 30" N; 70° 53' 40" O.
Lac du Fou (ruisseau du Fou), Saint-Roch-de-Mékinac (municipalité de paroisse), MRC Mékinac, Mauricie, Québec. Coordonnées: 46° 46' 49" N; 72° 52' 57" O.
Lac du Fou de Bassan, Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées: 47° 47' 15" N; 76° 02' 42" O.
Lac du Fou Noir, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées:

Lac de la Fous, un lac des Alpes françaises situé dans le massif du Mercantour, dans le département des Alpes-Maritimes.